Hagn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hagn (1948–2020), deutscher Skirennläufer
 Charlotte von Hagn (1809–1891), deutsche Schauspielerin
 Christiane Hagn (* 1980), deutsche Schriftstellerin
 Hans Hagn (1899–1949), bayerischer Landtagsabgeordneter
 Herbert Hagn (1927–2003), deutscher Paläontologe
 Johanna Hagn (* 1973), deutsche Judoka
 Ludwig von Hagn (1819–1898), deutscher Maler
 Richard von Hagn (1850–1933), deutscher Maler
 Theoderich Hagn (1816–1872), Abt des Stiftes Lambach
 Thomas Hagn (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hagen (Begriffsklärung)
 Hang